Давид Тасић (Крагујевац, 1940) српски је филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1977. || Женидба и удадба (ТВ филм) || Младожења
|-
| 1977. || Пургатоли (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1981. || Светозар Марковић (ТВ серија) || /
|-
| 1981. || База на Дунаву (ТВ серија) || Младен
|-
| 1985. || Живот је леп || /
|-
| 1985. || Држање за ваздух || Пекар
|-
| 1986. || Освета || /
|-
| 1986. || Шпадијер-један живот || /
|-
| 1989. || Дивљи светац (ТВ филм) || Антоније
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1990. || Специјална редакција (ТВ серија) || Ладислав Кукић
|-
| 1993. || Театар у Срба (ТВ серија) || /
|-
| 1997. || Горе-доле (ТВ серија)|| Фалсификатор Тоза „Жврца“
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2004. || Скела (ТВ филм) || Мајор
|-
| 2006. || Сељаци (ТВ серија) || Јован
|-
| 2007. || Пешчаник || (као Давид Тасић-Даф)
|-
| 2008. || Последња аудијенција (ТВ серија)|| Секретар посланства
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е
|-
| 2011. || Жућко - Прича о Радивоју Кораћу || Шеф тајне службе
|-
| 2012. || Клип || Деда (као Давид Тасић Даф)
|-
| 2012−2013. || Јагодићи (ТВ серија) || Славен
|-
| 2014. || Непослушни || Човек са салаша
|-
| 2015. || Чвор (кратки филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2020-е
|-
| 2023. || Видеотека || Петар
|-
|}

Селф 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1977. || Лице (кратки документарни филм) || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1940.
Глумци из Крагујевца
Српски глумци
Југословенски глумци
Глумци и глумице Народног позоришта Сомбор